Cercidia är ett släkte av spindlar som beskrevs av Tord Tamerlan Teodor Thorell 1869. Cercidia ingår i familjen hjulspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjulspindlar
Cercidia